steenfabriek
Panoven (Loksbergen)
Panoven (Zevenaar)

plaatsen
Panoven (buurtschap), buurtschap en straat in Gennep, Nederland